Ша́рлотт (, ) — город в США. Самый крупный город в штате Северная Каролина, по численности населения Шарлотт занимает семнадцатое место среди крупнейших городов США. Город расположен на границе с Южной Каролиной в округе Мекленбург, административным центром которого он и является.

В Шарлотт находится штаб-квартира самого крупного банка США — Bank of America, это вторая по значению банковская и финансовая площадка США и, благодаря своей географической близости к южной и центральной части Атлантического океана превратившаяся в последние годы в важный авиатранспортный узел на пути в Европу.

В Шарлотт находится одно из подразделений Университета Северной Каролины.

Шарлотт часто называют «домом NASCAR». Неподалёку от Шарлотта находится гоночный стадион (трек) «Шарлотт Мотор Спидвей», где четыре раза в году проходят автомобильные гонки NASCAR, соответственно в пригородах Шарлотта расположены базы большинства команд NASCAR, а в самом городе находится .

География 
Согласно данным бюро статистики США, город занимает общую площадь 629 км², из которых 628 км² приходится на сушу и 1,6 км² — на водные ресурсы.

Климат 
Шарлотт, как и большая часть юго-востока США, расположена в зоне влажного субтропического климата (Cfa согласно классификации климата Кёппена) с четырьмя выраженными сезонами. Зимы в городе очень короткие и преимущественно прохладные, со средней температурой января 4,5 °C. В среднем около 58 ночей в году температура воздуха падает до нулевой отметки или ниже. В среднем, не более двух дней в году температура днем не превышает 0 °C. Самый сухой месяц — апрель. Лето в Шарлотте жаркое и влажное со средней температурой июля 29,8 °C. Дневная температура, превышающая 32 °C держится в среднем 40 дней в году. Осень, в основном, более сухое время года, чем весна.

 Среднегодовая температура — +15,4 °C
 Среднегодовая скорость ветра — 2,8 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 67 %

Демография 
Согласно переписи населения США в 2010 году, расовый состав города Шарлотт:
 Белые — 45,1 %
 Афроамериканцы — 35,0 %
 Латиноамериканцы — 13,1 %
 Азиаты — 5,0 %
 Коренные американцы — 0,5 %
 Гавайцы — 0,1 %
 Две или более расы — 1,2 %

Средний годовой доход на домашнее хозяйство в городе составляет $48,670, а средний доход на семью $59,452.

Экономика 
Шарлотт стал крупным финансовым центром США и в настоящее время является вторым по величине банковским центром в США (после Нью-Йорка). В Шарлотте находятся штаб-квартиры Банка Америки и Truist Financial корпорации, а также региональные управления Уэллс Фарго (бывшая Ваковия) и The Vanguard Group.

Образование

Школьная система 
Городская государственная школьная система является второй по величине в Северной Каролине и двадцатой в стране.

Колледжи и университеты 
В Шарлотте располагается ряд известных университетов и колледжей, таких как Central Piedmont Community College, Charlotte School of Law, Johnson C. Smith University, Johnson & Wales University, Queens University of Charlotte и University of North Carolina at Charlotte.

Религия 

Исторически Шарлотт был протестантским городом. Это родина Билли Грэма, а также историческая резиденция Южного пресвитерианства, но демографические изменения и растущее население города принесли десятки новых конфессий и вероисповеданий. В общей сложности, в Шарлотте 700 религиозных организаций.

В Шарлотте располагается штаб-квартира Баптистского мирного общества Северной Америки, также здесь расположены кампусы Преобразованной Богословской семинарии и Богословской семинарии Гордона-Конуэлла; в последнее время, преподавание религиоведения в местных колледжах и университетах значительно выросло.

Крупнейшей по посещаемости христианской церковью в Шарлотте является Elevation Church, основанная ведущим пастором Стивеном Фуртиком. Церковь насчитывает почти 15,000 прихожан в семи местах города.

Собор Святого Патрика является резиденцией епископа римско-католической епархии Шарлотта.

Культура

Музеи 

 Музей современного искусства Бектлера (Bechtler Museum of Modern Art)
 Библиотека Билли Грэма (Billy Graham Library)
 Музей авиации (Carolinas Aviation Museum)
 Центр пожарного образования и музей (Charlotte-Mecklenburg Fire Education Center and Museum)
 Научно-популярный музей «Место открытия» (включает музей науки, музей природы и детский центр) и Парк свободы
 Музей трамваев в историческом Саут-Энде (Charlotte Trolley Museum in Historic South End)
 Центр афро-американских искусств и культуры Харви Б. Ганта (Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture)
 Фабрика света (The Light Factory)
 Центр изобразительного искусства Маккола (McColl Center for Visual Art)
 Музей искусства в бывшем Монетном дворе (Mint Museum)
 Зал славы NASCAR (NASCAR Hall of Fame)
 Исторический музей Wells Fargo

Фестивали и особые мероприятия 
Шарлотт является местом проведения многих ежегодных фестивалей и особых мероприятий.
 В октябре и ноябре по субботам и воскресеньям проводится фестиваль Carolina Renaissance Festival.

Спорт 
 В городе базируется баскетбольная команда «Шарлотт Хорнетс», выступающая в Национальной баскетбольной ассоциации, и профессиональный клуб по американскому футболу «Каролина Пантерз», выступающий в Национальной футбольной лиге NFL.
 С 2021 года в МЛС выступает футбольный клуб «Шарлотт».

Города-побратимы 
 : Арекипа
 : Крефельд
 : Баодин
 : Лимож
 : Вроцлав
 : Кумаси
 : Хадера

Бывшие города-побратимы 

 : Воронеж (1991 - 2022). После вторжения России на Украину город Шарлотт прекратил сотрудничество.

Примечания

Литература 
 

Окружные центры Северной Каролины
Города, названные в честь людей
Мекленберг (округ, Северная Каролина)